Lundmark peut se référer à :
 Knut Lundmark, un astronome suédois ;
 Lundmark, un cratère d'impact lunaire ;
 La galaxie de Wolf-Lundmark-Melotte, une galaxie dont Knut Lundmark a permis l'identification avec d'autres auteurs.